Матс Арне Улоф Вила́ндер (; родился 22 августа 1964 года в Векшё, Швеция) — шведский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

Достижения 
Профессионал с 1981 года. Выиграл 33 турнира, 7 турниров большого шлема в одиночном разряде и 1 большой шлем в парном разряде.

Лучшие результаты в турнирах «Большого шлема»:
 Победитель Australian Open (1983, 1984, 1988) в одиночном разряде.
 Победитель Roland Garros (1982, 1985, 1988) в одиночном разряде.
 Четвертьфиналист Уимблдона (1987, 1988, 1989) в одиночном разряде. Победитель турнира-1986 в парном разряде (вместе с Йоакимом Нюстрёмом).
 Победитель US Open (1988) в одиночном разряде.

Трёхкратный победитель Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Швеции (1984-85, 1987).

Первая ракетка мира с 12 сентября 1988 года, сохранял этот титул в течение 20 недель.

Завершил профессиональную карьеру в 1996 году. Уже после завершения карьеры, в 1997 году был дисквалифицирован на три месяца за употребление кокаина.

В настоящее время работает теннисным экспертом на англоязычной версии телеканала Eurosport.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде: 11 финалов (7 побед, 4 поражения)

Финалы итогового турнира серии Masters в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров в одиночном разряде (59)

Победы (33)

Поражения (26)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде: 3 финала (1 победа, 2 поражения)

Финалы Итогового чемпионата ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров в парном разряде (18)

Победы (7)

Поражения (11)

Финалы командных турниров (7)

Победы (3)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Швеции
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди юношей
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Члены Международного зала теннисной славы
Теннисные тренеры Швеции
Телеведущие Швеции
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил